Мазамила има више значења:

 Мазамила, Лос Ривера (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мазамила, Хулијан Еспиноза (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику